Frenz steht für:

 ein rheinisches Adelsgeschlecht, siehe Frenz (Adelsgeschlecht) 

Orte:
 Frenz (Osternienburger Land), Ortsteil der Ortschaft Großpaschleben in der Gemeinde Osternienburger Land im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Frenz (Inden), Ortsteil von Inden im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Frenz (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer (Oberösterreich)

Frenz ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Frenz (* 1957), Museumsleiter und Herausgeber
 Alexander Frenz (1861–1941), deutscher Maler
 Barbara Frenz (* 1961), deutsche Autorin und Historikerin
 Bernd Frenz (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Friedrich-Wilhelm Frenz (1934–2016), deutscher Agrarwissenschaftler
 Gustav Frenz (1884–1960), deutscher Industriemanager
 Hans G. Frenz (* 1945), deutscher Archäologe 
 Helmut Frenz (1933–2011), chilenischer Bischof und Nansen-Flüchtlingspreisträger
 Hugo Frenz (* 1888), deutscher Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Jonas Frenz, deutscher Synchronsprecher
 Lothar Frenz (* 1964), deutscher Journalist, Biologe und Autor
 Ron Frenz (* 1960), US-amerikanischer Comiczeichner
 Simon Frenz (* 1970), deutscher Squashspieler
 Thomas Frenz (* 1947), deutscher Diplomatiker
 Uwe Frenz (* 1969), deutscher Judoka
 Victoria Frenz (* 1992), deutsche Synchronsprecherin
 Walter Frenz (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Frenz (* 1936), deutscher Politfunktionär und V-Mann

Siehe auch:
 Fränz 
 Frentz